Ōtsuki se poate referi la:

 Orașul Ōtsuki, o localitate în Japonia, în districtul Hata al prefecturii Kōchi.
 Municipiul Ōtsuki, o localitate în Japonia, în prefectura Yamanashi.